Накагё ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 106 735 человек, плотность населения — 14 460 чел / км ².

Название 
Топоним «Накагё» дословно означает «среднестоличный район».

История 
 1 апреля 1929 — образован городской район Накагё на основе южной части района Камигё и северной части района Симогё города Киото.

Достопримечательности 
 Замок Нидзё
 Монастырь Мибу-дэра
 квартал гейш Понто-тё

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото